Баф може да се односи на:
Баф, турски назив за град Пафос на Кипру
Баф (Француска), насеље у Француској са 482 становника
БАФ, скраћеница за Балканско ратно ваздухопловство